Kiedrowski ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Kiedrowski (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Nicola Ströh-Kiedrowski (* 1980), deutsche Voltigiererin